White Sulphur Springs ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 White Sulphur Springs (Georgia)
 White Sulphur Springs (Indiana)
 White Sulphur Springs (Louisiana)
 White Sulphur Springs (Montana)
 White Sulphur Springs (New York)
 White Sulphur Springs (West Virginia)